Hände hoch! steht für:

 Hände hoch (1921), ein deutscher Stummfilm aus dem Jahr 1921 von Wolfgang Neff
 Hände hoch! (1942), einen deutschen Propagandafilm von Alfred Weidenmann
 Hände hoch! (1967), einen polnischen Spielfilm von Jerzy Skolimowski
 Ruki wwerch (deutsch: Hände hoch!), russische Dancegruppe der 1990er
 Haenderne op (deutsch: Hände hoch), dänischer Kinderfilm von 1998, siehe auch Gläserner Bär

Siehe auch
 Hände hoch oder ich schieße, unveröffentlichte DDR-Gangsterkomödie von 1966
 Laurel und Hardy: Hände hoch – oder nicht, US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1933
 Tatort: Hände hoch, Herr Trimmel!, Fernsehkrimi von 1980
 Tatort: Der Tausch, Arbeitstitel: Hände hoch, Schimanski! Fernsehkrimi von 1986
 Hands Up